Meri eller Merì kan syfta på:

Geografi

Indonesien 
1 Desa Meri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
2 Desa Meri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur),

Italien 
3 Merì, Sicilien, Messina, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar